The Alarm (film)
 The Alarm (zespół muzyczny)

Zobacz też 
 Alarm